Cotton Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Mountain (Alabama)	
 Cotton Mountain (Carroll County, New Hampshire)	
 Cotton Mountain (Grafton County, New Hampshire)